Băgău poate fi:

 Băgău, curs de apă din România, afluent al râului Hopârta
 Băgău, Alba, sat în județul Alba, în Podișul Târnavelor
 Băgău, Vaslui, sat-fantomă în județul Vaslui, la 30 de kilometri de Huși